Henry Stafford puede referirse a:

Sir Henry Stafford (m. 1471), tercer marido de Lady Margarita Beaufort.
Henry Stafford, II duque de Buckingham (1455–1483), sobrino del anterior, ejecutado por conspirar contra Ricardo III de Inglaterra.
Henry Stafford, I conde de Wiltshire (1479–1533), hijo del anterior.
Henry Stafford, I barón Stafford (1501–1563), sobrino del anterior.
Henry Stafford, II barón Stafford (m. 1566), hijo del anterior.
 Henry Stafford-Jerningham, IX barón Stafford (1802-1844).
 Henry Stafford Northcote, I barón Northcote (1846-1911), político británico.
 William Henry Stafford (1869-1957), político estadounidense.
 William Henry Stafford Jr. (n. 1941), juez estadounidense.